

Patronymes 
Romanov (masculin ; ) ou Romanova (féminin ; ), quelquefois orthographié Romanoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Maison Romanov, dynastie qui régna sur la Russie de 1613 à 1917 dont 
 Fédor Romanov, patriarche de Moscou et père du premier tsar de la dynastie Michel 
 Aleksandr Romanov (2000-), joueur russe de hockey sur glace
 Association Famille Romanov, association regroupant les membres de la famille Romanov
 Elena Romanova (1963-2007), athlète russe, spécialiste du demi-fond
 Eleonora Romanova (1998-), gymnaste rythmique ukrainienne et russe
 Eva Romanová (1946-), patineuse artistique tchécoslovaque
 Evdokim Romanov (1855-1922), folkloriste et archéologue russe
 Galina Romanova (1918-1944), médecin et résistante ukrainienne au nazisme
 Giana Romanova (1955-), athlète russe, spécialiste du demi-fond
 Grigori Romanov (1923-2008), homme politique soviétique
 Iana Romanova (1983-), biathlète russe
 Ievgueni Romanov (1988- ), joueur d'échecs russe
 
 Lucia Romanov (1959-), joueur de tennis roumaine
 Vladimir Romanov (1982-) plus connu sous le nom de Luka Magnotta, est un assassin québécois
 Mikhaïl Romanov (1891-1941), général russe  
 Natasha Romanoff, personnage de fiction des comics Marvel
 Olga Romanova (1966- ), journaliste et opposante russe
 Panteleïmon Romanov (1884-1938), écrivain russe et soviétique
 Stephanie Romanov (1969-), actrice américaine
 Tatiana Romanova, personnage de fiction dans un roman de James Bond
 Vladimir Romanov (1947-), homme d'affaires lituano-russe

Autres 
 Romanov, race ovine de Russie
 The Romanoffs série télévisée de Matthew Weiner diffusée en 2018
 Romanov (cheval), cheval de saut d'obstacles

Homonymie de patronyme
Patronyme russe